Can Castellví (Font-rubí), nucli de població de Font-rubí)
 Can Castellví (Molins de Rei), masia de Collserola al terme de Molins de Rei
 Can Castellví (Molins de Rei-2), casa dins del nucli de Molins de Rei
 Can Castellví (Barcelona), masia de Collserola al terme de Barcelona